Cholerafriedhöfe gibt es in:

 Cholerafriedhof Maria Dreieichen
 Cholerafriedhof Paasdorf
 Cholerafriedhof Seefeld-Kadolz
 Preußenfriedhof Breiteneich